Anna de Paoli ist der Name folgender Personen:

* Anna de Paoli (Produzentin) (* 1980), deutsche Filmproduzentin 
 Anna de Paoli (Wirtschaftswissenschaftlerin) (* 1981), italienische Wirtschaftswissenschaftlerin